

Лейк-Джордж — місто, штат Нью-Йорк
 Лейк-Джордж — селище, штат Нью-Йорк
 Лейк-Джордж — переписна місцевість, штат Міннесота